Adolphus Vane-Tempest (1825-1864), un homme politique du Parti conservateur au Royaume-Uni ;
 George Vane-Tempest (1821-1884), 5 marquis de Londonderry, un aristocrate britannique, homme d'affaires, diplomate et homme politique conservateur ;
 Henry Vane-Tempest (1771-1813), 2 baronnet, un homme politique britannique ;
 Herbert Lionel Henry Vane-Tempest (1862-1921), un directeur de société britannique ;
 Susan Vane-Tempest (1839-1875), une aristocrate britannique, demoiselle d'honneur de la princesse Victoria du Royaume-Uni à l'occasion son mariage en 1858, maitresse du roi Édouard VII en 1864 alors que celui-ci est encore prince de Galles.